Чернички — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чернички — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Украина 
 Чернички — село в Казатинском районе Винницкой области.